Myzostoma gardineri är en ringmaskart som beskrevs av Andrew Atkins 1927. Myzostoma gardineri ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gardineri